Документа́льное кино́ — вид неигрового кинематографа, в основе которого являются съёмки подлинных событий и их участников. Первые документальные съёмки совпали с зарождением кинематографа.

Термин «документальный» () впервые предложен Джоном Грирсоном в 1926 году в в публикации The New York Sun . Он определил документальное кино как «творческую разработку действительности». Произведения мастеров-документалистов нередко поднимаются до серьёзных философских обобщений.

Структура документального фильма многообразна: применяется как постановочная, так и репортажная съёмка, архивные материалы. Использующийся игровым кино приём реконструкции исторических событий к документалистике не относится.

Общая систематика 
В систематике продукции экранных искусств (таких как кино, телевидение, мультимедиа), независимо от темы и изображаемого объекта, принято основное разделение на игровые и неигровые фильмы.

К первым относят продукты драматического действия, ко вторым — все остальные (то есть те, основа, сущность, «движущая сила» которых не является драматическим действием).

Соответственно, они также отличаются и драматургической. При этом в произведениях документалистики могут использоваться как фрагменты игровых фильмов, так и элементы инсценировки, провокации, другие постановочные приёмы, придуманные специально.

Первые документальные фильмы были сняты ещё на заре кинематографа. Например, «Выход рабочих с фабрики» или «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1895 года Огюста и Луи Люмьеров — это репортажная хроника, а их же «NY broadway at UNION square» 1896 года — другой вид документального наблюдения, так называемые «жанровые сценки».

Задачи документалистики 
 Средство обучения и просвещения (учебные фильмы).
 Исследование (географическое, зоологическое, историческое, этнографическое и так далее).
 Пропаганда (науки, товара, технологии, религии и так далее).
 Кинохроника (длительное наблюдение за событием, репортаж и тому подобные).
 Публицистика.

Объединяет их общая для всего документального кино задача: «рассказать нам о мире, в котором мы живём» (Хью Бэдли).

Техника 
 Кинематографическая (оптический носитель, киноплёнка).
 Видео (аналоговые и цифровые носители).
 Компьютер (мультимедиа).

Современное фильмопроизводство чаще всего использует комбинацию доступных техник, однако в итоге продукт представляется для проката на каком-либо одном носителе («переводится в формат»).

Средства проката 
 телефильм (для телевещательной сети; на видеоносителе)
 кинофильм (для проката в сети кинотеатров)
 так называемое «сетевое видео» (для трансляции в Интернете).

Поджанры документального кино

Документальная анимация 

Использование анимации в документалистике имеет уже столетнюю историю: первым документальным анимационным фильмом считается «Гибель «Лузитании»» 1918 года. Использование мультипликации существенно раздвигает рамки возможностей, позволяя показать события, которые не удалось снять вживую.

Образовательные фильмы 
Ещё одна категория фильмов, которую по распространённой и уже укоренившейся ошибке относят к документальному кино, — это образовательные (учебные) фильмы, предназначенные для показа в школах и других учебных заведениях. Исследования показывают, что учебный материал, преподнесённый в виде фильма, усваивается гораздо лучше, чем тот же материал, пересказанный учителем. Возможная причина кроется в наглядности и отшлифованности подачи материала (неудивительно, ведь в кино возможно много дублей). Практика показа учебных фильмов широко распространена на Западе и особенно в США. В СССР и России показ учебных фильмов не был так распространён вплоть до конца прошлого века. Возможно, это связано с высокой стоимостью оборудования для таких показов. В настоящее время существуют специальные телевизионные каналы, круглосуточно показывающие только образовательные и научно-популярные документальные фильмы.

Художественно-документальное кино 
Художественно-документальное кино является смешанным жанром на основе документалистики. Большую часть таких фильмов составляют документальные кадры, но при этом часть отсутствующего или недоступного документального материала заменяется реконструкцией событий в исполнении профессиональных или непрофессиональных актёров. Ярким примером такого кино является знаменитый фильм Романа Кармена «Вьетнам», в котором из-за того, что вьетнамские власти опасались за безопасность советских кинооператоров, многие исторические сцены недавних боёв были сделаны постановочными. В этом случае в начальных титрах Роман Кармен честно указал, что фильм «художественно-документальный». В наше время художественно-документальных фильмов с игровой реконструкцией событий силами драматических актёров появляется всё больше, но современные кинорежиссёры уже не считают нужным утруждать себя предупреждением зрителя о наличии в «документальном» фильме постановочных кадров, что постепенно сближает такое кино с псевдодокументалистикой.

Докудрама 

Докудрама или «документальная драма» — современный популярный «гибридный» жанр игрового кино, но не являющийся документальным по сути, делающий упор на воспроизведение исторических событий силами драматических актёров, но внешне подающийся в форме документального или научно-популярного фильма. Примерами докудрамы являются популярные исторические и историко-биографические сериалы BBC, такие как «Древний Рим: Расцвет и падение империи» (Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire) или «Великие воины: Герои и злодеи» (Warriors. Heroes and Villains).

Псевдодокументальное кино 

Псевдодокументальное кино или т. н. «мокьюментари», описывает вымышленные события, выдавая их за действительные: например, телепередача BBC об урожае спагетти в Швейцарии, американский проект «Ведьмы из Блэр», российский фильм «Первые на Луне». Фильмы этого жанра используют сюжетное построение и эстетику, подчёркнуто заимствованные из документального кино.

Стили и методы документального кино 
Американский кинокритик и теоретик кино, автор многих научных работ  типологизировал стили и методы, имеющиеся в арсенале режиссёров-документалистов:
 поэтический;
 разъясняющий;
 участвующий;
 наблюдательный;
 рефлексивный;
 перформативный.
Причём, каждый фильм — это сочетание нескольких методов.

Российское и советское документальное кино 

Первым документальным фильмом в Российской империи стал «Вид харьковского вокзала в момент отхода поезда с находящимся на платформе начальством» (1896 год). В 1909 году Владислав Старевич снимает два фильма из жизни насекомых — «Жизнь стрекоз» (230 метров плёнки) и «Жуки-скарабеи» (150 метров). В 1910 году Старевич решил снять документальный фильм о жуках-оленях, в частности — битву двух самцов-рогачей за самку. Однако выяснилось, что при необходимом для съёмки освещении самцы становятся пассивными. Тогда Старевич придумал сделать из панцирей рогачей муляжи и снять нужную ему сцену покадрово. Снятый им, таким образом, фильм «Lucanus Cervus» был одним из первых в мире кукольным анимационным фильмом. 

В советское время документальное кино было и востребовано властью и пользовалось популярностью. Документальные фильмы не только освещали новости, но и были инструментом коммунистической пропаганды, служили государственным интересам.

Особенную роль сыграли киножурналы, демонстрировавшиеся практически перед каждым сеансом художественного фильма.

Центральное место в производстве кинопериодики второй половины двадцатых годов занимает еженедельный «Совкино-журнал», напоминающий современные «Новости дня». Журнал монтировался из репортажных снимков наиболее актуальных текущих событий и предназначался для общей киносети. <…> В союзных республиках и наиболее крупных областных центрах выпускаются киножурналы республиканского и областного значения. В Харькове издаётся украинский «Кино-Тыджень», в Минске — белорусский киножурнал, в Тбилиси — грузинский, в Ростове-на-Дону — северокавказский, в Свердловске — уральский.

Более значительным политическим и культурным событиям посвящаются специальные киноочерки, например: «Пятнадцатый партсъезд», «Шахтинский процесс», «Подписание советско-персидского договора», «Приезд Горького», «Всесоюзный праздник физкультуры».

Ряд талантливых советских режиссёров-документалистов, несмотря на все трудности, смогли пробиться и создать несколько фильмов, которые вошли в золотой фонд мирового документального киноискусства. Особенно следует отметить режиссёров Дзигу Вертова, Льва Кулешова, Константина Кереселидзе, Романа Кармена, Артавазда Пелешяна и Михаила Ромма.

Современное российское неигровое кино — это сотни разных студий во многих регионах Российской Федерации. Это тысячи фильмов и документальных телепрограмм, созданных с 1991 года. Этот огромный материал плохо изучен и пока недостаточно востребован (из сотен снятых на государственные деньги в 2010-е д/фильмов на экран попали разве что десяток-другой).

Кинофестивали документальных фильмов 
По состоянию на 2008 год аккредитацию FIAPF имеют три фестиваля документальных фильмов:
 Кинофестиваль в Бильбао
 Кинофестиваль в Кракове
 Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге

Прочие 
 DocPoint в Хельсинки.
 Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге с 1989 года.
 Открытый фестиваль документального кино «Россия» в Свердловске/Екатеринбурге с 1988 года.
 Фестиваль документального кино «Флаэртиана» в Перми с 1995 года.
 Кинофестиваль документальных фильмов «Вертикаль» в Москве с 1998 года.
 Байкальский международный фестиваль научно-популярных и документальных фильмов «Человек и природа» с 1999 года
 Фестиваль документального кино «Лавровая ветвь» в Москве с 2000 года.
 Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» с 2004 года.
 Свободная мысль (Московский кинофестиваль) — программы документальных шедевров со всего мира в рамках ММКФ (Московского Международного кинофестиваля) с 2006 года.
 Фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» в Москве с 2007 года.
 Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» в Самаре с 2008 года.

См. также 
 Псевдодокументальный фильм

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Международная ассоциация документалистов
 Спецвыпуск журнала «Сеанс» про документальное кино. Часть первая: реальности недостаточно
 Спецвыпуск журнала «Сеанс» про документальное кино. Часть вторая: недостаточно реальности
 

 

Документальное кино
Документалистика
Фильмы по степени документальности видеоматериала